

Сідар-Гілл — місто, штат Теннессі
 Сідар-Гілл — місто, штат Техас
 Сідар-Гілл — переписна місцевість, штат Міссурі
 Сідар-Гілл — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

 Сідар-Гіллс — місто, штат Юта
 Сідар-Гіллс — переписна місцевість, штат Орегон